Hereford, localitat i capital del comtat de Herefordshire (Anglaterra) 
 Hereford (Texas), ciutat i seu del Comtat de Deaf Smith, a l'estat de Texas 
 Hereford United Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de Hereford
 Hereford (raça), raça bovina originària d'Anglaterra, productora de carn
 Castell de Hereford, castell a la ciutat de Hereford, la ciutat comtal d'Herefordshire, Anglaterra